Imię i nazwisko to nosili lub noszą m.in.:
 Zbigniew Lewandowski (ur. 1930, zm. 2020) – lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Zbigniew Lewandowski (ur. 1938, zm. 2021) – specjalista w zakresie włókiennictwa, dr hab.
 Zbigniew Lewandowski (ur. 1951) – muzyk jazzowy (perkusista)
 Zbigniew Lewandowski (ur. 1943) – generał Sił Zbrojnych RP
 Zbigniew Lewandowski (ur. 1909, zm. 1990) – inżynier, nauczyciel akademicki, powstaniec warszawski

Przypisy